Les lettres SRS peuvent faire référence à :
 Schéma de réécriture de l'expéditeur ( Sender Rewriting Scheme), permet à un Mail Transfer Agent de transférer des emails sans qu'ils ne soient bloqués par des règles Sender Policy Framework strictes.
 Sex Reassignment Surgery, terme anglais pour désigner la chirurgie de réattribution (ou réassignation) sexuelle.
 Sfax railway sport, club sportif de la ville de Sfax en Tunisie.
 Software Requirement Specification , terme utilisé en programmation électronique.
 Spaced repetition system ou répétition espacée, une technique de mémorisation.
 Système de référence spatiale, ou  (voir l'article sur Wikipedia en anglais :  Spatial reference system).
 Srpska radikalna stranka, le parti radical serbe.
 SRS Labs, entreprise américaine.
 Stereotactic Radio Surgery ou stéréotaxie ou chirurgie stéreotactique, méthode de traitement de cancer cérébral par radiothérapie.
 Stealth Recon Scout, un fusil de précision.
 Strana regiónov Slovenska'', le parti régional slovaque.